John McHardy Sinclair (1933-2007) – linguista britannico
 John Sinclair (1941) – poeta, attivista e cantante statunitense
 John Sinclair (1952) – tastierista britannico